Альтамирано () — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Altamirano муниципалитет и город получили в честь мексиканского поэта, писателя и дипломата Игнасио Мануэля Альтамирано.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 1,3 % от площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Онильха, находится на высоте 1599 метров.

Он граничит с другими муниципалитетами Чьяпаса: на севере и востоке с Окосинго, на юге с Лас-Маргаритасом, на западе с Чаналем и Осчуком.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 20 июля 1942 года, по данным 2020 года в его состав входит 175 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и скотоводство — 66 % ;
 промышленность и строительство — 10 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 19,2 %;
 безработные — 4,8 %.

Сельское хозяйство 
Основные выращиваемые культуры: кукуруза, бобы, кофе, сахарный тростник и овощи.

Животноводство 
В муниципалитете разводится крупный рогатый скот, свиньи, лошади, овцы и домашняя птица.

Лесозаготовка 
Основные породы дерева, заготавливаемые в муниципалитете — сосна, испанский кедр и красное дерево.

Производство 
В муниципалитете существуют производства по изготовлению кирпича и пиломатериалов.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 94,2 %;
 водоснабжение: 21,5 %;
 водоотведение: 74,4 %.

Туризм 
Основные достопримечательности:
 Церковь Сан Мигеля в муниципальном центре, построенную в 1886 году.
 Руины города Санта-Элена-Покавиник.
 Каскады на реке Мендоса.
 Водолечебница Цаконеха.

Источники

Ссылки 
 
 Мексика в цифрах. Альтамирано
 Топографическая карта муниципалитета на сайте штата

См. также 
 Муниципалитеты Чьяпаса
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чьяпаса